Biotope City est un journal en ligne édité en plusieurs langues (anglais, allemand, français et néerlandais) créé par la Fondation Biotope City dont le siège est à Amsterdam.

Les rédacteurs et les correspondants ont leurs attaches dans plusieurs pays européens. La rédactrice en chef est Helga Fassbinder, architecte-urbaniste germano-hollandaise.

Le journal est la traduction d’un forum de discussion autour de projets architecturaux et urbains révélateur d’un courant de concepts écologiques et socio-économiques durables. Son approche est une vision originale de la ville et des quartiers faisant spécifiquement partie de la nature, qui s’insère le plus possible dans ses cycles naturels.

Il rassemble et diffuse les éléments d’une nouvelle manière de penser l’architecture et l’urbain pour la survie paisible des générations actuelles et futures.

Liens externes 
 Biotope city.net
 Helga Fassbinder's official site

Média consacré au développement durable
Presse en ligne